Анто́н Оле́гович Хаба́ров (род. 11 января 1981, Балашиха, Московская область, РСФСР, СССР) — российский актёр театра и кино.

Биография 
Антон Хабаров родился 11 января 1981 года в городе Балашихе Московской области.

Отец — Олег Владимирович Хабаров (родился в 1963) работал слесарем на заводе, позже — токарем-краснодеревщиком на мебельном производстве. Мать — Марина Анатольевна Хабарова (родилась в 1963) была почётным воспитателем детского сада. Родители были одноклассниками, а практически сразу после окончания школы у них родился сын Антон. Поэтому отец, будучи к тому времени лучшим на потоке студентом университета, принял решение отказаться от получения высшего образования, чтобы обеспечивать семью. Через 4 года в семье родилась дочь Елизавета (была рождена в 1985), в настоящее время она работает ветеринарным врачом-кардиологом.

В школьные годы, в течение всех 10 лет учёбы, Антон занимался спортивными бальными танцами, участвовал в крупных соревнованиях, был серебряным и бронзовым призёром на чемпионатах России, является кандидатом в мастера спорта. Мечтал окончить Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта и открыть свою танцевальную школу. Но поступить в академию ему не удалось и он завершил танцевальную карьеру. Занимался также баскетболом.

После школы хотел служить по призыву в рядах армии РФ, но не прошёл медкомиссию из-за плохого зрения (высокая степень близорукости, -7 диоптрий на оба глаза).

По окончании средней школы в 1997 году поступил на факультет режиссуры любительского театра Московского областного колледжа искусств при Московском государственном институте культуры в Химках (курс Е. О. Багровой и В. И. Тиндиковой), где проучился 3 года. В 2000 году, не доучившись в колледже на режиссёра последний год, отправился в Москву учиться на актёра, где поступил сразу в 3 театральных ВУЗа: МХАТ, Щукинское, Щепкинское. В итоге выбрал «Щепку» из-за мастера Виктора Коршунова.

В 2004 году окончил актёрский факультет Высшего театрального училища (института) имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве (мастерская Виктора Коршунова), сразу после чего был принят в труппу Московского театра «Современник».

С 2002 года по настоящее время активно снимается в художественных фильмах и телесериалах.

В 2008—2011 годах служил в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского под руководством Сергея Арцибашева.

С 2008 года выступает в качестве ведущего ежегодных всероссийских вечеров памяти павших в ходе боевых действий на территории Северо-Кавказского региона «Помяни нас, Россия…», который проходит при поддержке фонда ветеранов боевых действий «Рокада», созданного в 1998 году ветеранами боевых действий в Чечне по инициативе Сергея Говорухина.

С 2009 года работает на радио «Культура». Принимал участие в радиопостановках романа «Месяц в деревне» И. С. Тургенева, «Рассказов о любви» Максима Горького, романа «Тайна Эдвина Друда» Чарльза Диккенса, «Рассказов Ивана Сударева» Алексея Толстого.

В 2010 году принял участие в паре с Екатериной Трофимовой в развлекательном телешоу «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия-1». Пара заняла 4-е место.

С 2013 года является актёром Московского губернского театра (художественный руководитель — Сергей Безруков).

Увлечения 
 Игра на фортепьяно (классическая музыка)
 Шахматы
 Верховая езда
 Дайвинг (Advance)
 Баскетбол
 Классические танцы

Личная жизнь 
Жена — Елена Хабарова (урождённая Степучева, родилась в Калининграде), однокурсница Антона Хабарова по ВТУ (институту) имени М. С. Щепкина (выпуск 2004 года), актриса театра и кино, с 2014 года служит в труппе Московского губернского театра и с 2017 года осуществляет тифлокомментирование спектаклей. Пара вместе с 2000 года, поженились после окончания института в 2004 году.

Сын Владислав (род. в 2007), дочь Алина (род. в 2010).

Творчество

Работы в театре

Московский театр «Современник» (2004—2008) 
 2005 — «Подлинная история М. Готье по прозвищу „Дама с камелиями“», инсценировка Юрия Ерёмина романа «Дама с камелиями» Александра Дюма (сына) (режиссёр — Юрий Ерёмин; премьера — 18 февраля 2005) — Арман Дюваль
 2006 — «Антоний & Клеопатра. Версия» по пьесе Олега Богаева и Кирилла Серебренникова по мотивам трагедии «Антоний и Клеопатра» Уильяма Шекспира (режиссёр — Кирилл Серебренников; премьера — 4 октября 2006) — Агриппа
 2007 — «Мален» по пьесе «Принцесса Мален» Мориса Метерлинка (режиссёр — Владимир Агеев; премьера — 30 мая 2007) — Ангус, друг принца Гиальмара
 2008 — «А вам не хотится ль под ручку пройтиться?..», 75 минут поэзии, любви и музыки (режиссёр — Игорь Кваша; премьера — 4 февраля 2008, спектакль приурочен к 75-летию Игоря Кваши) — Чтец

Московский академический театр имени Владимира Маяковского (2008—2010) 
 «Круг» Сомерсета Моэма — Тедди Льютон
 «Опасный поворот» Джона Пристли — Чарльз Тревор Стэнтон
 «Три сестры» А. П. Чехова — Василий Васильевич Солёный

Московский губернский театр (с 2013) 
 2013 — «Нашла коса на камень» (реж. Сергей Безруков) — Егор Глумов
 2015 — «Сирано де Бержерак» (реж. Сергей Безруков) — Ле Бре
 2015 — «Скамейка» (реж. Дмитрий Дюжев) — Он
 2016 — «Свадьба Кречинского» (реж. Гульнара Галавинская) — Михаил Васильевич Кречинский
 2017 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова (реж. Сергей Безруков) — Ермолай Алексеевич Лопахин, купец
 2020 — «Дядя Ваня» А. П. Чехова (реж. Сергей Безруков) — Михаил Львович Астров, Врач

«Печерский. Театр» (Москва) (2019) 
 2019 — «Случайное танго» Виктора Аима (реж. Илья Макаров) — ангел

Фильмография 
 2002 — Госпожа победа (фильм № 3 «Чёрная пустота») — эпизод
 2003 — Медовый месяц (мини-сериал) — эпизод
 2005 — Скрипачка (короткометражный)
 2005 — Доктор Живаго (серии № 1-5) — Родион Фёдорович Гишар, брат Лары
 2007—2008 — И всё-таки я люблю… — Вадим Николаевич Лягушов, отец Маргариты
 2008 — Антоний & Клеопатра. Версия (фильм-спектакль) — Агриппа, приверженец Цезаря
 2008 — Никто, кроме нас — Павел Истратов, капитан
 2009 — Братаны — Сергей Дмитриевич Евликин, бывший десантник
 2009 — Любить и ненавидеть (дело № 2 «Королевский сорняк») — Кирилл Богданов
 2009 — Ермоловы — Григорий Кталхерман, сотрудник московского ЧК
 2010 — Братаны 2 — Сергей Дмитриевич Евликин, бывший десантник
 2010 — Сердце матери — Михаил Гурьянов, муж Веры
 2011—2012 — Закрытая школа — Виктор Николаевич Поляков (Игорь Исаев), преподаватель русского языка и литературы; директор элитной школы-пансиона «Логос» в 1-10, 104-121 сериях
 2011 — Аптекарь — преподаватель
 2011 — Пока Шива танцует (сериал) / Раджа Васька — Владимир Бубнов, пилот
 2011 — Мишень — Андрей
 2011 — Сердце врага (не был завершён) — Хальц
 2012 — Братаны 3 — Сергей Дмитриевич Евликин, бывший десантник
 2013 — Две зимы и три лета — Михаил Пряслин
 2014 — Серьёзные отношения — Игорь Владимирович Северский, муж Ирины Евгеньевны Северской
 2014 — Неформат — Андрей Волин, топ-менеджер «Открытого канала»
 2014 — Братаны 4 — Сергей Дмитриевич Евликин, бывший десантник
 2014 — Хроника гнусных времён — Кирилл Костромин
 2014 — Трюкач — Сергей Заборский
 2014 — Фетисов / Слава (мини-сериал) — Валерий Борисович Харламов, советский хоккеист
 2015 — Влюблённые женщины — Стас
 2015 — 25-й час — Андрей Литвин, фотограф
 2015 — Неподсудные — Сергей Земцов
 2016 — Мурка — Костя Бланк, бухгалтер
 2017 — Троцкий — Алексей Михайлович Щастный, капитан 1-го ранга
 2018 — Селфи с судьбой — Илья Сергеевич Субботин, профессор физико-математических наук
 2018 — Сирано де Бержерак —
 2018 — Жертва любви (сериал) — Игорь
 2018 — Свадьбы и разводы — Марк Маркович Соколовский, руководитель юридического бюро «Марк Соколовский и сын», адвокат по бракоразводным процессам
 2019 — Операция «Валькирия» (в производстве) — Чердынцев / брат Чердынцева
 2019 — Конец невинности — Игорь Кондрашов
 2019 — Отчим — Игорь Вячеславович Галицкий, секретарь местного краевого комитета КПСС
 2019 — Адвокатъ Ардашевъ. Маскарад со смертью — Клим Пантелеевич Ардашев, присяжный поверенный (адвокат) (главная роль)
 2019 — Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ — Клим Пантелеевич Ардашев, присяжный поверенный (адвокат) (главная роль)
 2020 — Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза — Клим Пантелеевич Ардашев, присяжный поверенный (адвокат) (главная роль)
 2020 — Казанова — Игорь Апрельцев («Казанова»), аферист
 2021 — В парке Чаир — Андрей, разведчик (в производстве)
 2021 — Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе — Клим Пантелеевич Ардашев, присяжный поверенный (адвокат) (главная роль)
 2021 — Воскресенский — Андрей Андреевич Платов, промышленник
 2022 — Алекс Лютый. Дело Шульца — Подполковник КГБ Андрей Елисеев
 2022 — Триггер-2 — Эдик, шопоголик
 2022 — Одесса — Владимир
 2022 — Великая. Фильм второй — Григорий Орлов

Премии 
 2020 — Антон Хабаров победил в номинации «Актёр года» за главную роль в фильме «Казанова».
 2021 — Антон Хабаров стал лауреатом премии «Звезда Театрал» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Астрова, в постановке Сергея Безрукова «Дядя Ваня».
 2022 — Антон Хабаров стал лауреатом премии Андрея Миронова «Фигаро», в номинации «Лучшие из лучших», за блистательное исполнение ролей в кинематографе и на Российской театральной сцене.

Награды 
 2013 — орден военных корреспондентов (11 декабря 2013).
 2014 — медаль «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» (приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу от 2014 года) — за большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества.
 2020 — орден «За заслуги перед погибшими».

Интервью 
 Антон Хабаров: «Актёры — это не те люди, про которых надо печатать в журналах» (часть 1). // Наталия Козлова, YESTOTO (июль, 2019 г.).
 Антон Хабаров: «Актёры — это не те люди, про которых надо печатать в журналах» (часть 2). // Наталия Козлова, YESTOTO (июль, 2019 г.).
 Антон Хабаров – Мистер «Могло бы быть и лучше». // Наталия Козлова, YESTOTO (июнь, 2021 г.).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт актёра Антона Хабарова. // web.archive.org (архивная копия от 21 мая 2014 года сайта «antonhabarov.ru»)

 Труппа театра. Антон Хабаров (служил в театре в 2004—2008 годах). Краткая творческая биография, роли в театре, фильмография, фотографии. Официальный сайт Московского театра «Современник» // web.archive.org (архивная копия от 13 апреля 2014 года страницы сайта «sovremennik.ru») 
 
 Хабаров Антон Олегович. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина